Ліга Еровнулі 2023 — 35-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії.

Учасники

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1-18 тури

19-36 тури

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Ліга Еровнулі на soccerway 

2023
Грузія
2023 у грузинському спорті